

Acronimi
Aerospace Medical Association

Medicina
Asma – malattia infiammatoria
ASMA – sigla inglese per gli Anticorpi anti muscolo liscio

Onomastica
Asma – nome proprio di persona arabo femminile

Persone
Feike Asma – organista e direttore d'orchestra olandese